zasłonak łzawy – synonim zasłonaka łzawego
 zasłonak ciemnogłówkowy – synonim zasłonaka ciemnogłówkowego